Karl Mannsfeld ist der Name folgender Personen:
* Karl Mannsfeld (Politiker) (* 1939), deutscher Geograph und Politiker (CDU)
 Karl Emil Mannsfeld (1865–1945), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker

Siehe auch:
 Carl Eduard Mannsfeld (1822–1874), deutscher Jurist und Politiker
 Karl Mansfeld